Samsung SGH-P300 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, стандартна батарея, дротова стереогарнітура, зовнішній модуль гучного зв'язку, ремінець на руку, інструкція, корпус из металевого сплаву.

Схожі моделі 
 Siemens CX75
 Sagem myX6-2
 Nokia 6230i
 Siemens S75
 Sony Ericsson K600i

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 / Опис на сайті Samsung

P
Мобільні телефони, представлені в 2005 році